Kuugajik bezeichnet:
 Kuugajik (Fluss, Ammassaliip Kangertiva, östlich), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, Ammassaliip Kangertiva, westlich), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, Ikaasaalaq), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, Ilivinga), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, Isertup Kangertiva), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, Kangersertivattiaq), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, Nigertuluk), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, Qinngertivaq), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, Sipportooq), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, bei Tiilerilaaq), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuugajik (Fluss, bei Ittoqqortoormiit), Fluss im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Kuugajik (Fluss, bei Kangersittuaq), Fluss im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Kuugajik (Fluss, bei Kangikajik), Fluss im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Kuugajik (Fluss, Qalaattiviip Kangersiva), Fluss im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland